Ängsholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ängsholmarna, Esbo, Nyland, 
 Ängsholmarna, Sibbo, Nyland,

Se även
Ängsholm
Ängsholmen
Ängesholmen

Robotskapade Finlandförgreningar